

Lieux géographiques 
 Terre-Neuve est une île canadienne
 Entités administratives :
 Terre-Neuve-et-Labrador est une province du Canada, constituée de l'île de Terre-Neuve et de la région continentale de Labrador
 Terre-Neuve était un dominion de l'Empire britannique.
 Terre-Neuve était une colonie anglaise puis britannique.
 Terre-Neuve était une colonie et subdivision administrative de la Nouvelle-France dont la capitale était Plaisance.
 Terre-Neuve est une ville à l'ouest d'Haïti. Elle est située dans l'Arrondissement de Gros-Morne et dans le département de l'Artibonite.
 Côte française de Terre-Neuve.
 Massif de Terre Neuve, massif montagneux situé autour de la ville de Terre-Neuve à Haïti.
La Nouvelle-Zemble (en , Novaïa Zemlia signifiant « Nouvelle Terre »), est un archipel de l’océan Arctique russe au-delà du , composé de deux îles principales et d’un certain nombre d’autres plus petites.

Zoologie 
 Le terre-neuve est une race canine (ellipse de chien de Terre-Neuve)

Le poney de Terre-Neuve est une race de poney.

Cinéma 
 Terre Neuve est un film réalisé par Lasse Hallström et sorti en 2001.

Musique 
 The Terre-Neuve est un groupe breton de rock celtique originaire de Lorient.
 Terre neuve, un album de Brigitte Fontaine sorti en 2020.

Autre 
 Un terre-neuve est un sauveteur, une personne dévouée (allusion au projet avorté d'employer des chiens de Terre-Neuve pour repêcher les hommes tombés dans la Seine) (Littré).
 Terra Nova

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre